Корабль-призрак:

 Корабль-призрак — корабль, дрейфующий без команды
 «Корабль-призрак» — опыт соединения готического и морского романа, предпринятый англичанином Ф. Марриетом в 1837—1839 гг.
 «Корабль-призрак» — американский психологический триллер, режиссёра Марка Робсона.
 «Корабль-призрак» («Летающий корабль-призрак») — японский мультипликационный фильм 1969 года.
 «Корабль-призрак» — американский фильм-триллер 2002 года, режиссёра Стива Бека.

См. также 
 Летучий голландец (значения)